Szénási Ernő (1924–1982) színész
 Szénási Ernő (1942) hajómodellező, autómodellező
 Szénási Ernő (?) ökölvívó